(né en 1963), un guitariste classique indien, 
 Debashish Bhattacharya, un biologiste spécialisé sur l’évolution des algues.